Ludwiczak ist der Familienname von

 Klaus Ludwiczak (* 1951), deutscher Hockeyspieler
 Witalis Ludwiczak (1910–1988), polnischer Eishockeyspieler